Ansiedlung steht für
 Siedlung, zum Zwecke des Wohnens oder dauernden Aufenthaltes 
 Habitat, der Lebensraum von Organismen
 Niederlassung (Wirtschaft), von Unternehmen

Siehe auch:
 Siedlung (Begriffsklärung)